Pelton est un nom propre.

Toponyme

Pelton, un village du comté de Durham.
Pelton Fell, un village du comté de Durham.

L'abri Pelton Creek, un refuge de montagne situé dans le comté de Jefferson, dans l'État de Washington, et inscrit au Registre national des lieux historiques.

Patronyme 

Elizabeth Pelton (1993-), nageuse américaine.
Lester Allan Pelton (1829-1908), inventeur de la Turbine Pelton.